Ni puede referirse a:
 La letra griega ni (Ν, ν).
 El símbolo del elemento químico níquel.
 Una conjunción que expresa negación.
 Palabra de poder de los Caballeros que dicen Ní, en la película "Los caballeros de la mesa cuadrada" de Monty Pyhton